Žofie Bádenská (Žofie Pavlína Henrieta Marie Amélie Luisa; 7. srpna 1834, Karlsruhe – 6. dubna 1904, Karlsruhe) byla bádenskou princeznou a sňatkem kněžnou z Lippe.

Dětství 
Žofie se narodila jako druhá dcera prince Viléma Bádenského a jeho manželky Alžběty Alexandry, dcery vévody Ludvíka Württemberského. Společně se dvěma mladšími sestrami Alžbětou a Leopoldinou vyrůstala v rodném Karlsruhe.

Sňatek 
9. listopadu 1858 se čtyřiadvacetiletá princezna v Karlsruhe provdala za stejně starého prince Valdemara z Lippe, druhého syna knížete Leopolda II. z Lippe a Emílie Schwarzbursko-Sondershausenské. Manželství bylo bezdětné, což vedlo po Valdemarově smrti v roce 1895 k dědickému sporu mezi dvěma větvemi rodu Lippe. Žofie manžela přežila o devět let a zemřela 6. dubna 1904 v rodném Karlsruhe.

Tituly a oslovení 
 7. srpna 1834 – 9. listopadu 1858: Její velkovévodská Výsost princezna Žofie Bádenská
 9. listopadu 1858 – 8. prosince 1875: Její velkovévodská Výsost princezna Valdemar z Lippe, princezna bádenská
 8. prosince 1875 – 20. března 1895: Její velkovévodská Výsost kněžna z Lippe
 20. března 1895 – 6. dubna 1904: Její velkovévodská Výsost Žofie, princezna z Lippe

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. srpna
Narození v roce 1834
Narození v Karlsruhe
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1904
Úmrtí v Karlsruhe
Zähringenové
Bádenské princezny
Páni z Lippe
Německé princezny
Ženy